Mittasch ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Mittasch (1869–1953), deutscher Chemiker sowie Naturwissenschaftshistoriker sorbischer Herkunft
 Kurt Mittasch (1900–??) deutscher Polizeibeamter